Op het US Open 2022 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 september 2022 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Diede de Groot en Aniek van Koot waren het eerste reekshoofd en slaagden erin om hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het tweede reekshoofd, Yui Kamiji en Kgothatso Montjane in twee sets. Het Nederlandse duo won hiermee hun twaalfde gezamen­lijke grandslamtitel, de derde van het jaar. De Groot had daar­naast drie eerdere grandslam­dubbel­spel­titels met andere partners; Van Koot tien. De trofee werd hen uitgereikt door hun landgenote en rolstoeltennislegende Esther Vergeer.

De derde Nederlandse, Jiske Griffioen, speelde samen met Momoko Ohtani uit Japan. Zij bereikten de halve finale, maar daar lieten zij verstek gaan.

Geplaatste teams

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022